Die Glut der Gewalt ist der Titel folgender Filme:

 Die Glut der Gewalt (1970) (Originaltitel The Liberation of L. B. Jones), US-amerikanischer Film von William Wyler
 Die Glut der Gewalt (1996) (Originaltitel Harvest of Fire), US-amerikanischer Film von Arthur Allan Seidelman